Caquetá, fiume della Colombia
Dipartimento di Caquetá, dipartimento della Colombia